La Temporada 1987 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1987.

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores de América 

Los representativos chilenos fueron:

 Colo-Colo como campeón de la Primera División 1986 (Eliminado en primera fase; 2PG, 3PE, 1PP)

 Cobreloa como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1986 (Eliminado en segunda fase; 2PG, 2PE, 0PP)

Selección sub-20

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1987